Роджър Дийкинс, CBE () е английски кинооператор.

Биография 
Роден е в Торки, Девън, Англия на 24 май 1949 г. През 1970-те и началото на 1980-те години работи основно по документални филми. До края на 1980-те години продължава да снима в Великобритания, преминавайки към художественото кино. Първият американски филм, по който работи като оператор е „Mountains of the Moon“ (1990). С филма „Бартън Финк“ (1991) започва сътрудничеството му с братя Коен, чиито три предходни филма са заснети от Бари Зоненфелд. В периода 1991 – 2016 г. Дийкинс е оператор на всички филми, режисирани от братя Коен, с изключение на „Изгори след прочитане“ (2008) и „Истинският Люин Дейвис“ (2013).

Личен живот 
На 11 декември 1991 г. Роджър Дийкинс се жени за Изабела Джеймс Пюрфой Елис. От 2013 г. е Командор на Ордена на Британската империя (CBE).

Частична филмография

Награди и номинации

Външни препратки 
 

Носители на награда BAFTA
Британски кинооператори
Англичани